Cane Pace, är ett passgångslopp för 3-åriga varmblodiga passgångshästar som körs varje år i augusti på Meadowlands Racetrack i New Jersey i USA. Loppet har körts sedan 1955, och springs över distansen .

Det är det första loppet av tre som ingår i den amerikanska passgångssportens Triple Crown. De övriga loppen som ingår i Triple Crown är Little Brown Jug och Messenger Stakes. Att en häst vinner samtliga dessa tre lopp under sin treåringssäsong innebär att hästen tar en Triple Crown.

Distanser
2016–nutid:  om 12 hästar startar i loppet
1963–nutid :  om max 11 hästar startar i loppet
1955–1962 :

Banor
1955–1997 - Yonkers Raceway
1998–2010 - Freehold Raceway
2011 - Pocono Downs (flyttades från Tioga Downs på grund av översvämning)
2012–2014 - Tioga Downs
2015–nutid - Meadowlands Racetrack

Segrare

Referenser 

Nordamerikanska passgångslopp